Les Chemins de Damas est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Chemins de Damas, roman de Pierre Bordage paru en 2005
 Les Chemins de Damas, essai de Christian Chesnot paru en 2014

Voir aussi